Кервин (англ. Kirwin) — город в округе Филлипс, Канзас (США).

Этимология 
Город был назван в честь полковника Джона Кервина, командовавшего постройкой и укреплением городского частокола.

История 
Кервин был основан в 1869 году на , получил статус города в 1880 году.

Демография 

Согласно переписи населения 2010 года, в городе проживали 171 человек в составе 87 домашних хозяйств и 42 семей. Расовый состав населения: белые — 92.4%, афроамериканцы — 0.6%, коренные американцы — 4.1%, прочие расы — 1.2%, представители двух и более рас — 1.8%. Испаноязычные составляли 2.9% от населения.

Примечания 

Города Канзаса